CBC (си-би-си) — аббревиатура, которая может означать:
 CBC — Complete blood count ().
 Canadian Broadcasting Corporation () — радио- и телевещательная корпорация Канады.
 CBC — азербайджанский телеканал, вещающий на русском и азербайджанском языках.
  — телевещательная корпорация Японии из г. Нагоя.
 Cipher Block Chaining () — один из вариантов использования симметричного блочного шифра с использованием механизма обратной связи.
 Childless by choice (CBC) — добровольная бездетность (чайлдфри).
  (CBC) — боксерский совет Содружества, который санкционирует профессиональные боксерские поединки в рамках Британского содружества.

См. также 
 СВС (эс-вэ-эс)